Епархия Мартандома () — епархия Сиро-маланкарской католической церкви c центром в городе Мартандом, Индия. Епархия Мартандома входит в митрополию Тривандрума. Кафедральным собором епархии Мартандома является церковь Христа Царя.

История 

16 декабря 1996 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Singulares omnino, которой учредил епархию Мартандома, выделив её из архиепархии Тривандрума.

Ординарии епархии 

 епископ Lawrence Ephraem Thottam (16.12.1996 — 8.04.1997);
 епископ Yoohanon Chrysostom Kalloor (16.04.1998 — 25.01.2010);
 епископ Vincent Paulos Kulapuravilai (25.01.2010 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Singulares omnino

Ссылки 

 Информация 

Восточнокатолические епархии Индии
Епархии Сиро-маланкарской католической церкви